Vila da Ponte ist der Name folgender Orte:

 Vila da Ponte (Montalegre), Gemeinde in Portugal
 Vila da Ponte (Sernancelhe), Gemeinde in Portugal
 früherer Name von Cuvango, Kleinstadt in Angola